Nottara, Notara, Notaras () este un nume de familie purtat de:
 Constantin I. Nottara (1859 - 1935), actor 
 Constantin C. Nottara (1890 - 1951), compozitor, fiul lui Constantin I. Nottara
 Elena Nottara, soția lui Constantin I. Nottara
 Constantin I. A. Nottara, scriitor

Notara 
Există și varianta Notara:
 Hrisant Notara, cărturar grec
 Dimitrie Gheorguli Notara,  medic grec

Nume de familie românești
Nume de familie grecești
Împrumuturi lingvistice din greacă